Strážiště bezeichnet in Tschechien

 Strážiště, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
 Strážiště, Ortsteil von Drahobuz, Okres Litoměřice
 Strážiště, Ortsteil von Mladotice, Okres Plzeň-sever
 Strážiště, Ortslage von Kadaň, Okres Chomutov

Stražiště bezeichnet in Tschechien
 Stražiště (Počaply), Ortsteil von Počaply, Okres Příbram
 Stražiště, Berg in der Böhmisch-Mährischen Höhe bei Pacov
 Strážiště (362 m), Berg im Böhmischen Mittelgebirge bei Kamýk
 Strážiště (511 m), Berg bei Chomutov im Erzgebirge mit Aussichtsturm (früher Hutbergwarte)